Архепластиди (Archaeplastida) — таксон еукаріот, що включає червоні, глаукофітові, зелені водорості і наземні рослини.

Класифікація 
Glaucophyta — глаукофітові водорості
Rhodophyta — червоні водорості
 Rhodelphidia — рід Rhodelphis із двома видами, споріднений із червоними водоростями
Viridiplantae — зелені рослини

Опис 
Включає одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні форми еукаріот, які здатні до фотосинтезу. Джгутиковий апарат складається з 2 рівних передніх джгутика, рідше 4 або більше. Мітохондрії мають пластинчасті кристи. Хлоропласти прокаріотичного походження.

Філогенія 
Філогенічна кладограма архепластид:

Примітки 

Diaphoretickes